Dilok (ukrainisch ; russisch Дилок) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Dilok (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Dilok (Mukatschewo)